Джек Дэвенпорт (, род. ), — британский актёр. Известен по роли адмирала Норрингтона в трех частях франшизы «Пираты Карибского моря». Снимался в британских телесериалах «Эта жизнь», и «Любовь на шестерых» и американских телесериалах «Город свингеров», «Вспомни, что будет», «Смэш», «Утреннее шоу».

Биография 

Сын актёрской четы Найджела Дэвенпорта и Марии Эйткен. Его жена — Мишель Гомес — также актриса. У них есть сын Гарри.

Карьера 

Дэвенпорт не планировал становиться актёром. Его карьера началась после учёбы в Колледже «Челтенхэм». Режиссёр из Театра Клвид был впечатлен его игрой в летней школе и взял его на работу. В возрасте 18 лет он исполнял в Уэльсе маленькие роли в «Гамлете». Там он стал дружить с актёром Рисом Ивансом.

В следующем году посещал Университет Восточной Англии, специализация — кино и английская литература. В то время он хотел быть членом съёмочной группы, но не актёром. Он в письме попросил приглашение на съёмочную площадку у Джона Клиза на его фильме «Свирепые создания», тот отправил его письмо в отдел кастинга, в результате чего Дэвенпорт получил первую роль в кино. Дэвенпорт нашёл агента, который организовал ему пробы на роль в телесериале «Эта жизнь».

Мировую известность актёру принесла роль в фильмах трилогии «Пираты Карибского моря», в которой он сыграл Адмирала Норрингтона, жениха главной героини Элизабет Суонн (Кира Найтли).
Позже он сыграл одну из основных ролей в сериале «Вспомни, что будет» ABC. Сериал планировался как замена популярному сериалу «Остаться в живых», но продлился всего один сезон. В сериале «Утреннее шоу» сыграл роль мужа героини Дженнифер Энистон.
Во время карьеры читал текст за кадром, в аудиоверсиях «39 шагов» Бьюкена, в британской рекламе MasterCard.

Фильмография 

 1996: «Эта жизнь» (:en:This Life)
 1997: «Мотылёк»
 1997: «Свирепые создания»
 1998: «Макбет»
 1998: «Мумия: Принц Египта»
 1998: «Ультрафиолет»
 1998: «Мудрость крокодилов»
 1999: «Клещи»
 1999: «Похитители печенья»
 1999: «Талантливый мистер Рипли»
 2000: «»
 2000—2004: «Любовь на шестерых» (Coupling)
 2001: «Предместье»
 2001: «Не испуган, не испуган»
 2001: «Look»
 2001: «Цыганка»
 2001: «Asylum’t»
 2001: «Преступные ангелы»
 2001: «Бункер»
 2002: «Диккенс»
 2002: «Очень английский гений»
 2002: «The Showbiz Set»
 2002: «Настоящая Джейн Остин»
 2003: «The Boy Who Would be King»
 2003: «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»
 2003: «Героическая»
 2003: «Валлийский большой побег»
 2004: «Ужасные поцелуи»
 2004: «Мисс Марпл», эпизод «Тело в библиотеке»
 2004: «Распутник»
 2005: «Удивительное путешествие Мэри Брайант»
 2005: «Жених напрокат»
 2005: «A Higher Agency»
 2006: «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
 2006: «Эта жизнь + 10»
 2007: «Пираты Карибского моря: На краю света»
 2008: «Город свингеров»
 2008: «The Key man»
 2009: «Рок-волна»
 2009: «Вспомни, что будет»
 2012: «Смэш»
 2013: «На последнем дыхании (сериал)»
 2015: «Kingsman: Секретная служба»
 2015: «Герника» — Василь Мицкевич, советский журналист 
 2015: «Жизнь в квадратах»
 2019: «Почему женщины убивают»
 2019: «Утреннее шоу»

Продюсерские работы 
 1999: «Клещи» — исполнительный продюсер
 2001: «Предместье» — исполнительный продюсер

На радио 
 2006: «Alistair Cooke’s American Journey» (чтение журналистских докладов ветерана военного времени для BBC Radio 4)

Другое 
Дэвенпорт также снимался в роли певца на замену в музыкальном видео группы Snow Patrol на песню "Called Out in the Dark", выпущенном на YouTubе 17 августа, 2011, вместе с Тарой Саммерс и Гэри Лайтбоди.

Примечания

Ссылки 

 

Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Родившиеся в Саффолке
Актёры Великобритании